Gulsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gulsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (10,7 ha)
Gulsjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (79,6 ha)

Se även
Gullsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn